Solaria je lahko:
 Solaria (planet)
 Solaria (jadrnica)

Glej tudi 
 Solaris